La saison 2009-2010 du Mans Union Club 72 est la  (et la ) du club en Ligue 1, où il évolue depuis la saison 2005-2006.

L'équipe aborde cette saison avec une grande partie de l'effectif ayant participé à l'exercice précédent, mais perd deux joueurs importants : le gardien Yohann Pelé et l'attaquant Gervinho. Un nouvel entraîneur, venu du Portugal, est recruté : Paulo Duarte. Il est démis de ses fonctions le 10 décembre 2009  et est remplacé par son adjoint Arnaud Cormier.
Le club sera relégué en Ligue 2 à la fin de la saison après 6 années consécutives dans l’élite du football français.

Transferts

Départs

Transferts

Prêts

Arrivées

Dirigeants 
 Président :  Henri Legarda
 Conseiller du président :  Daniel Jeandupeux
 Entraineur :  Arnaud Cormier

Saison

Matchs amicaux de pré-saison

Ligue 1

Notes et références 

Le Mans
Le Mans
Saison du Mans FC